Toponímia:
 Wood (Dakota del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud 
 Wood Dale població dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Wood Lake (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Wood Lake (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska 
 Wood-Ridge població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey
 Wood River (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Wood River (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska 
 Wood Village, població dels Estats Units a l'estat d'Oregon 
 Abbey Wood barri del districte de Greenwich de Londres (Regne Unit) 
 Camp Wood, població dels Estats Units a l'estat de Texas 
 Fort Leonard Wood, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Missouri 
 Ridge Wood Heights, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida 
 Biografies:
 Alphonso W. Wood, botànic.
 Ed Wood (1924 - 1978), director, productor, guionista, editor i actor de cinema estatunidenc
 Elijah Wood (Cedar Rapids, Iowa, 1981), actor estatunidenc 
 Henry Joseph Wood (Londres, 1869 - Hitchin, 1944), director d'orquestra britànic
 John Wood (arquitecte) (Woodorkshire, 1704 - Bath, 1754), arquitecte anglès 
 Natalie Wood (1938, San Francisco - 1981, prop de l'illa de Santa Catalina, Califòrnia), actriu estatunidenca 
 Nick Wood (San Diego, 1985), patinador californià
 Oliver Wood diverses persones
 Robert Williams Wood (1868-1955), físic estatunidenc
 Ron Wood (Hillingdon, 1947), guitarrista, baixista i compositor anglès de rock 
 Sam Wood (1883, Filadèlfia - 1949, Hollywood), director de cinema estatunidenc 
 Sam Taylor-Wood (1967, Londres), artista contemporània especialitzada en fotografia i videoart 
 Misecel·lània:
 Metall de Wood, aliatge fusible 
 Vidre de Wood, filtre de llum usat en les comunicacions desenvolupat per Robert Williams Wood (1868 -1955)